Чжоу Имяо (; родилась 7 февраля 1991 года в Хубэе, Китай) — китайская теннисистка.
 Победительница 14 турниров ITF (6 — в одиночном разряде).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2008).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2008).

Общая информация 
Имяо в теннисе с 9 лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (6)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1991 году
Родившиеся 7 февраля
Родившиеся в Хубэе
Теннисисты Китая